Mono může být:
 Mono (platforma) – počítačová platforma
 Mono County – okres v Kalifornii
 Mono Lake – jezero ve stejnojmenném okrese
 monofonie – jednohlasá hudba, jednokanálový zvuk
 Mono (skupina) – japonská post-rocková hudební skupina
 Mono (departement) – správní jednotka v Beninu
 Mono (řeka) – africká řeka
 Mono no aware – japonský filosofický a estetický pojem
 Akiko Mono (* 1976) – japonská herečka
 Vřešťan mono – druh opice